Ефремов, Владимир:
 Ефремов, Владимир Валентинович — генерал-майор, д.т.н., профессор.
 Ефремов, Владимир Иванович (1942—2009) — советский и литовский театральный актёр.
 Ефремов, Владимир Ильич (род. 1952) — председатель Сахалинской областной думы (2002—2017).
 Ефремов, Владимир Сергеевич (1918—1999) — советский руководитель в горнорудной промышленности.
 Ефремов, Владимир Юрьевич (род. 1962) — советский и российский хоккеист.